Claude-André Desclouds est un musicologue français.

Biographie 
Il a été professeur de musique au Conservatoire de Genève. Il a travaillé notamment sur l’œuvre du compositeur Anton Bruckner. Il a collaboré à l'ouvrage de référence écrit sur Bruckner par Paul-Gilbert Langevin. Il a aussi publié des textes techniques sur la musique et sur le solfège.

Publications 
 Paul-Gilbert Langevin, Anton Bruckner, apogée de la symphonie, L'Âge d'Homme, 1977.
 Exercices de solfège, chants et rythmes, rythmes et mesures simples et composées.
 Solfège pratique et transposition.

Références

Liens externes 
 

Musicologue français du XXe siècle